DMZ pode ser:

 A abreviação de  demilitarized zone (em português, zona desmilitarizada), e pode se referir primariamente aos seguintes conceitos:
 Para os militares, uma zona desmilitarizada é uma área, geralmente a fronteira entre dois ou mais grupos e/ou países, onde qualquer atividade militar não é permitida. Para exemplos, veja-se:
 Zona Desmilitarizada da Coreia
 Zona Desmilitarizada do Vietnã
 Para a segurança de computadores, DMZ é a área de rede que permanece entre a rede interna de uma organização e uma rede externa, em geral a internet. Comumente, uma DMZ contêm equipamentos apropriados para o acesso à internet, como:
 Servidores para web HTTP
 Servidores de transferência de arquivos FTP
 Servidores para e-mail SMTP
 Servidores DNS.

Outros significados

Música 
 D.M.Z. (álbum), um álbum da Resurrection Band
 Digital Mystikz é o nome de um grupo de produtores dubstep de Londres, proprietários de uma selo de gravadora chamado DMZ e promotores de um evento musical mensal homônimo

Arte e literatura 
 DMZ (revista em quadrinhos), uma série mensal criada e escrita por Brian Wood e publicada pela Vertigo/DC Comics
 DMZ é o nome de um personagem fictício presente na série mensal Blood Syndicate, estrelada por um grupo de anti-heróis multi-cultural e publicada pela Milestone Media
 DMZ é um alucinógeno fictício presente no livro Infinite Jest, de David Foster Wallace

Desambiguações de siglas